

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bóbrka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Bóbrka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina

Inne 
 Bóbrka – potok, dopływ Boberki
 Bóbrka – miasto w obwodzie lwowskim Ukrainy

Zobacz też 
 Bóbrka Kańczucka – wieś w gminie Kańczuga, powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim

Przypisy